Thomas Huber (1963) – niemiecki aktor i tłumacz
 Thomas Huber (1966) – niemiecki wspinacz
 Thomas Huber – niemiecki malarz